Kring bezeichnet

 Kring (Kaufunger Wald), Burgstelle bei Hann. Münden
 Kring (Gemeinde Ferschnitz), Ortsteil von Ferschnitz, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 auf Plattdeutsch eine freiwillige Vereinigung von Menschen – ähnlich einem Verein, aber ohne schriftlich fixierte Satzung

Kring ist der Familienname folgender Personen:

 Thorn Kring (* 1973), deutscher Ökonom
 Tim Kring (* 1957), US-amerikanischer Fernsehproduzent und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Kringe
 Krings
 Kringla, Inselgruppe vor der Küste des Kemplands, Antarktika
 Mount Kring, Berg im Viktorialand, Antarktika